Sabrina Bouarour est une réalisatrice, productrice, enseignante et journaliste française.

Biographie 

En 2018, Sabrina Bouarour soutient une thèse de doctorat en études cinématographiques à l'université Sorbonne-Nouvelle sous la direction de Laurent Jullier. 

Elle est aussi diplômée de l'école Normale Supérieure (rue d'Ulm) et du centre de formation des journalistes de Paris.

Après avoir enseigné le cinéma à l'université Johns-Hopkins de Baltimore et à la Sorbonne Nouvelle, elle enseigne aujourd'hui dans le programme parisien de l'université Columbia (Reid Hall) et à l'université Gustave Eiffel.

Elle a écrit pour de nombreuses publications, dont Le Monde et So Film. En 2012, elle est sélectionnée pour faire partie de la première promotion du Monde Académie, une nouvelle initiative pour les jeunes journalistes. Elle remporte une mention spéciale pour son travail au Monde.

En 2016, elle fonde Flying Impalas, une société de production cinématographique basée à Baltimore. 

Lights of Baltimore est son premier long métrage documentaire. Il est présenté en première mondiale au St. Louis International Film Festival en novembre 2020 et remporte le prix du meilleur long métrage au Ocean City Film festival en mars 2021.

Filmographie 

 2020 : Lights of Baltimore.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Réalisatrice française
Étudiant de l'université Sorbonne Nouvelle
Enseignant à la Sorbonne